Ilisia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani 1856. Ilisia ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Ilisia